Stradone ima više značenja:
 Stradone (Peruđa)
 Stradone (Pjačenca)
 Stradone (Vičenca)